Дневник Джулиуса Родмена, представляющий собой описание первого путешествия через скалистые горы северной Америки, совершенного цивилизованными людьми () — неоконченная повесть Эдгара Аллана По.

Повесть выходила в Burton's Gentleman's Magazine в номерах с января по июнь 1840 года, где По работал редактором. В июне По был уволен владельцем журнала, и забросил повесть.

Сюжет 
Повесть представляет собой якобы дневник фиктивного американского путешественника и первооткрывателя Джулиуса Родмена, подготовленный к публикации Burton’s Gentleman’s Magazine, с большим количеством текста «от редакции».

Дневник описывает организованную Родменом экспедицию охотников за пушниной в малоисследованные области верховьев Миссури, мирные встречи и боевые столкновения с индейцами, сцены охоты, живописные картины северо-американской природы.

Повесть обрывается после сцены нападения бурых медведей.

Ссылки 

 "The Journal of Julius Rodman" на Wikisource (англ.)

Книги по алфавиту
Произведения Эдгара Аллана По
Приключенческие романы на английском языке